Gråhuvad purpurhöna (Porphyrio poliocephalus) är en fågel i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar med omstridd artstatus.

Utseende och läten 
Gråhuvad purpurhöna är likt alla arter i purpurhönekomplexet en mycket stor (47 cm) och kraftig, purpurblå rall med mycket stor röd näbb samt röd näbbsköld och röda ben. Kännetecknande är även den lysande vita undergumpen. Denna art skiljer sig från sina släktingar genom sitt tydligt gråfärgade huvud. Ungfågeln är mer alldaglig med gråblå undersida, mattröda ben och en gråaktig näbb. Lätena består av kluckande, skramlande, trumpetande och djupa råmande ljud.

Utbredning och systematik 
Gråhuvad purpurhöna delas upp i tre underarter med följande utbredning:
 P. p. caspius – Kaspiska havet till nordvästra Iran och Turkiet
 P. p. seistanicus – Irak och södra Iran till Afghanistan, Pakistan och nordvästra Indien
 P. p. poliocephalus – Indien till Sri Lanka, södra Kina, norra Thailand samt Andamanöarna och Nikobarerna
 P. p. viridis – södra Myanmar till södra Thailand, södra Kina, Malackahalvön och Indokina

Vissa inkluderar caspius i seistanicus.

Arten kan möjligen kolonisera Saudiarabien. Tidigare förekom den fåtaligt vintertid i Israel, men har inte setts sedan 1950-talet. Fågeln har påträffats tillfälligt i Mellanöstern i Jordanien, Libanon, Oman, Qatar och Förenade Arabemiraten (har häckat), och i Europa Ukraina och Norge.

Fågeln har även etablerat en liten men växande population i Florida från burrymlingar.

Artstatus 
Tidigare behandlades purpurhönekomplexet som en enda art, Porphyrio porphyrio. Nyligen utförda DNA-studier visar dock att delar av komplexet står närmare nyzeeländska arten sydötakahe (P. hochstetteri). Författarna rekommenderar att komplexet delas in i sex arter, varav gråhuvad purpurhöna är en. De båda tongivande taxonomiska auktoriteterna Clements et al och IOC följer numera dessa rekommendationer, medan bland annat Birdlife International fortfarande behandlar komplexet som en enda art, purpurhöna.

Levnadssätt 
Gråhuvad purpurhöna ses i täta vassbälten i dammkanter eller i våtmarker. Den ses ofta klättra över liggande vasstrån. Boet är en voluminös hög med vegetation på en flytande ö eller precis ovan vattenlinjen inne i vassen. Arten är daglevande och inte skygg där den får vara ifred.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i palearktiska regionen
Fåglar i orientaliska regionen